Die Saison 2003/04 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 29./30. November 2003 und endete mit den Final-Four-Turnieren. Die Männer ermittelten den neuen Titelträger am 31. Januar / 1. Februar in Dessau, die Frauen eine Woche später in Schwerin. Pokalsieger 2004 wurden der VfB Friedrichshafen und der USC Münster.

Mannschaften

Saisonverlauf 
Wuppertal schied als Bundesligist im Achtelfinale beim Zweitligisten Königs Wusterhausen aus, während die anderen unterklassigen Mannschaften chancenlos waren. Die Netzhoppers scheiterten im Viertelfinale an Mendig. Das Spitzenspiel dieser Runde gewann Friedrichshafen nach fünf Sätzen in Düren. Außerdem erreichten der SCC Berlin und Leipzig das Final Four. Die dominierenden Mannschaften der Bundesliga-Saison erreichten mit 3:0-Siegen das Endspiel. Nachdem sich Leipzig mit einem 3:2 gegen Mendig den dritten Platz gesichert hatte, fiel auch die Entscheidung im Finale erst im Tiebreak. Friedrichshafen konnte seinen Titel verteidigen.

Im Achtelfinale der Frauen schieden alle Zweitligisten aus. Schwerin besiegte erst Dresden in fünf Sätzen und warf dann Titelverteidiger Ulm mit dem gleichen Ergebnis aus dem Wettbewerb. Beim Final Four, für das sich außerdem Münster, Leverkusen und Hamburg qualifizierten, war der SSC Gastgeber, konnte den Heimvorteil im Halbfinale aber nicht nutzen und verlor auch das Spiel um Platz 3 mit 0:3 gegen Leverkusen. Münster bezwang den TV Fischbek Hamburg im Finale im Tie-Break und holte den Pokal.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Ergebnisse beim DVV

2003/04
Volleyballsaison 2003/04